Wolski est un patronyme porté notamment par :
 Allan Wolski (1990-), athlète brésilien ;
 Dariusz Wolski (1956-), directeur de la photographie polonais ;
 Jacek Saryusz-Wolski (1948-), homme politique polonais ;
 Kalikst Wolski, 1814-1884, journaliste polonais
 Rafał Wolski (1992-), footballeur professionnel polonais ;
 Stanisław Wolski (1523-1566), Maréchal de la Cour de la Couronne, en Pologne de 1563 à 1566 ;
 Stanisław Pomian Wolski (1859-1894), peintre polonais ;
 Wojtek Wolski (1986-), joueur professionnel de hockey sur glace canado-polonais ;

Patronyme polonais